Emil Iversen (ur. 12 sierpnia 1991 w Meråker) − norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Il Varden Meraaker, srebrny medalista olimpijski, czterokrotny mistrz świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Emil Iversen pojawił się 7 marca 2009 roku w Harstad, gdzie w zawodach FIS Race na dystansie 10 km stylem klasycznym zajął 95. miejsce. W styczniu 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył złoty medal w sztafecie. Na tej samej imprezie zajął także czwarte miejsce w sprincie techniką klasyczną, przegrywając walkę o podium z Rosjaninem Glebem Rietiwychem. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum jego najlepszym wynikiem było osiemnaste miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Wziął też udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu w 2013 roku, zajmując między innymi siódme miejsce w biegu łączonym.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 grudnia 2013 roku, podczas zawodów w Lillehammer, gdzie na dystansie 15 km stylem klasycznym zajął 37. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas Lillehammer Tour, zajmując 5 grudnia 2014 roku szóste miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zajął ostatecznie 60. miejsce, z dorobkiem 107 punktów. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął podczas czwartego etapu dziesiątej edycji Tour de Ski, zajmując 5 stycznia 2016 roku w Oberstdorfie pierwsze miejsce w sprincie klasykiem. Na podium wyprzedził tam Rosjanina Siergieja Ustiugowa i Aleksieja Połtoranina z Kazachstanu.

Pierwszy medal wśród seniorów wywalczył w 2019 roku, kiedy wspólnie z Johannesem Høsflotem Klæbo zwyciężył w sprincie techniką klasyczną podczas mistrzostw świata w Seefeld. Na tej samej imprezie razem z Klæbo, Sjurem Røthe i Martinem Johnsrudem Sundbym zwyciężył również w sztafecie. Złoto w tej konkurencji Norwegowie w składzie: Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund i Johannes Høsflot Klæbo wywalczyli także na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku. Zdobył tam ponadto złoty medal na dystansie 50 km klasykiem, wyprzedzając Rosjanina Aleksandra Bolszunowa i swego rodaka - Simena Hegstada Krügera.

W 2018 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, zajmując ósme miejsce w sprincie stylem klasycznym oraz dziesiąte w biegu na 50 km klasykiem. Podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku wystartował tylko w jednej konkurencji - wspólnie z Golbergiem, Holundem i Klæbo zdobył srebrny medal w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1991